Муїредах мак Ейнбкеллах (д/н — 736) — король Дал Ріади в 733—736 роках.

Походив з клану Кенел Лоарн, побічної гілки правлячої династії. Син короля Ейнбкеллаха. Після повалення у 727 році його стриєчного брата Дунхада II оскаржував владу того у клані. Про хід боротьби обмаль відомостей.

Після смерті 733 року короля Еохайда III влада в Дал Ріаді була розділена між представниками ворогуючих кланів скотів: панування над британськими землями королівства опинилося в Муїредаха і Дунхада, а ірландськими володіннями Дал Ріади заволодів Індрехтах мак Фіаннамайл. У цей час між правителями королівства йшли постійні війни: із джерел відомо про набіг, якому зазнали володіння Муйредаха з боку Дунхада та його брата Фередаха. Проте вже того ж року Муїредаху вдалося захопити трон Дал Ріади, а Дунхад вступив у протистояння з піктами й 734 року втік до Ірландії.

У 736 році Енгус I, король піктів, вдерся до Дал Ріади, значну частину якої сплюндрував, захопив важливу фортецю Дуннад і спалив Крейк. Невдовзі у битві при Калатросі Муїредаха зазнав поразки від піктів на чолі з Талорканом мак Фергюсом й загинув. Трон перейшов до його сина Еогана.

Примітки

Джерела 
 James E. Fraser, From Caledonia to Pictland, Scotland to 795, Edinburgh, Edinburgh University Press, coll. " The New Edinburgh History of Scotland " (no 1), 2009, 436 p. (ISBN 978-0-7486-1232-1),
 Marjorie Ogilvie Anderson, Kings and Kingship in Early Scotland, Edinburgh, John Donald Birlinn Ltd, 3e réédition, 2011, 310 p. (ISBN 9781906566302)

Королі Дал Ріади